Eutima är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Edward McCrady 1859. Eutima ingår i familjen Eirenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Eutima